Naoussa (in greco Νάουσα) è il nome di alcune località in Grecia
Naoussa: un comune dell'unità periferica dell'Emazia in Macedonia Centrale
Naoussa. una località dell'isola di Paros, nell'arcipelago delle Cicladi